La communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange est une communauté de communes française, créée le  et située dans le département de la Moselle en région Grand Est.

Histoire 
La communauté de communes est créé au  par arrêté du . Elle est formée par fusion de la communauté de communes du Haut-Chemin et de la communauté de communes du Pays de Pange.

Administration

Listes des communes 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités de la Moselle

Lien externe 
 
 
 

Communauté de communes en Moselle